Rodrigo Ossandón es un guionista chileno.

Teleseries

Historias Originales 
 Conde Vrolok (2009) (con Felipe Ossandón y Jorge Ayala)

Adaptaciones 
 Valió la pena (2014) - Original de Vania Portilla.
 Graduados (2013) - Original de Sebastián Ortega
 La doña (2011) - Original de Sergio Bravo
 Hijos del Monte (2008) - Original de Víctor Carrasco
 El señor de la Querencia (2007) - Original de Víctor Carrasco
 Cómplices (2006) - Original de Víctor Carrasco
 Los Capo (2005) - Original de Víctor Carrasco

Referencias 

Autores de telenovelas de Chile
Guionistas de televisión